Theo Mertens (trompettist)
Theo Mertens (wielrenner)